Alden puede referirse a lo siguiente:

 Alden (cráter).— Un cráter de la Luna.
 Alden (Iowa).— Una localidad de Iowa.
 Alden (Kansas).— Una localidad de Kansas.
 Alden (Minnesota).— Una localidad de Minnesota.
 Alden (Míchigan).— Una localidad de Míchigan.
 Alden (Nueva York).— Una localidad de Nueva York.
 Alden (villa).— Una villa de Estados Unidos.
 Alden (Wisconsin).— Una localidad de Wisconsin.
 (2941) Alden.— Un asteroide.
Alden.— Personaje de Ficción de la serie de televisión norteamericana The Walking Dead.